Роговский, Владимир:
 Роговский, Владимир Анатольевич (род. 1965) — украинский шахматист, гроссмейстер (2005).
 Роговский, Владимир Григорьевич (1954—2022) — советский футболист, обладатель Кубка СССР.